Flachsee bezeichnet:

 Schelfmeer, Meeresgebiet bis zu 200 m Wassertiefe
 Flachsee, Stausee an der Reuss im Kanton Aargau in der Schweiz
 Flachsee (Glasow), See bei Glasow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Flachsee (Kyritz), See bei Kyritz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland